Museum of Contemporary Art („Museum für zeitgenössische Kunst“) ist der Name folgender Museen

in Afrika:
 Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, Südafrika (MOCAA)

in Asien:
 Museum of Contemporary Art Bangkok
 Museum of Contemporary Art Shanghai
 Museum für Zeitgenössische Kunst Taipeh
 Museum of Contemporary Art (Tokio)

in Australien:
 Museum of Contemporary Art Australia

in Europa:
 Château de Montsoreau-Museum of Contemporary Art, Frankreich
 Casoria Contemporary Art Museum (CAM) Provinz Neapel, Italien
 Garage Museum of Contemporary Art, Moskau, Russland

in Nordamerika:
 Massachusetts Museum of Contemporary Art, North Adams (MASS MoCA)
 Museum of Contemporary Art (Chicago) (MCA)
 Museum of Contemporary Art Cleveland (MOCA)
 Museum of Contemporary Art Denver (MCA Denver)
 Museum of Contemporary Art (Detroit) (MOCAD)
 Museum of Contemporary Art (Jacksonville) (MOCA)
 Museum of Contemporary Art, Los Angeles (MOCA)
 Broad Contemporary Art Museum, Los Angeles
 Museum of Contemporary Art (North Miami) (MOCA)
 Museum of Contemporary Art San Diego (MCASD)
 Contemporary Arts Museum Houston, Texas, USA
 New Museum of Contemporary Art, New York City
 Museum of Contemporary Art Tucson, Arizona (MOCA)
 Museum of Contemporary Art of Georgia (MOCA GA)
 Museum of Contemporary Art Toronto Canada, Toronto (MOCA)